Strong City kan syfta på:

 Strong City, Kansas
 Strong City, Oklahoma